Die Volleyball-Asienmeisterschaft der Männer 2011 fand vom 21. bis 29. September in Teheran statt. Gastgeber Iran, der vor zwei Jahren das Finale verloren hatte, gewann diesmal gegen China den Titel. Südkorea belegte zum vierten Mal in Folge den dritten Platz.

Modus 
In der ersten Runde traten sechzehn Mannschaften in vier Gruppen an. Die Gruppensieger und -zweiten der ersten Runde spielten in der zweiten Runde die Paarungen für das Viertelfinale aus. Dort trafen die Sieger der Gruppen E und F über Kreuz auf die Vierten und die Zweiten auf die Dritten. Ab dem Viertelfinale ging es im K.-o.-System weiter bis zum Finale. Die Verlierer der Viertelfinalpartien spielten um die Plätze fünf bis acht. Die Mannschaften, die in der ersten Runde Gruppendritter und -vierter geworden waren, ermittelten die Rangfolge auf den Plätzen neun bis sechzehn.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

M2011
Volleyballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Teheran
Asienmeisterschaft Manner 2011
Asienmeisterschaft #2011